Sibari –  frazione del comune di Cassano all'Ionio, in Calabria
 Sibari –  parco archeologico del sito della antica città della Magna Grecia
 Sibari –  antico nome del fiume Coscile, in Calabria
 Sibari –  belva della Mitologia greca
 Sibari –  compagno di Enea ucciso da Turno nel libro XII riga 362 dell'Eneide 
 Sibari (1970) –  traghetto ferroviario italiano